Rex er det latinske ord for konge. Det tilsvarende ord for dronning er regina. Herudover har ordet andre betydninger:
 Rexisme, en nazistisk belgisk bevægelse
 Rex (Toy Story) – figur fra Toy Story
 SS Rex – italiensk passagerskib søsat 1931